7F est un code, qui signifie :
First Air (Canada), selon le code AITA,des compagnies aériennes. Selon le code OACI des compagnies aériennes, First Air a pour code FAB.

Code